Аринушка

 Аринушка — производное ласковое имя от женского имени Ирина
 «Аринушка» — русский фольклорный ансамбль в городе Вильнюсе, Литва.
 Аринушка, настоящее имя Колобаева, Ирина Васильевна (1840—1914) — русская певица-умелица, причетница, исполнительница старинных воронежских песен.